Negele ist der Familienname folgender Personen:

 Bonifaz Negele (1607–1678), Benediktiner und Abt des Stiftes Kremsmünster
 Gebhard Negele (* 1953), liechtensteinischer Politiker
 Hans Negele (1942–1996), liechtensteinischer Rennrodler
 Hubert Negele (1919–1994), liechtensteinischer Skirennläufer
 John Negele (* 1944), US-amerikanischer Kernphysiker
 Michael Negele (* 1957), deutscher Schachhistoriker

Negele ist der Name folgender Orte in Äthiopien:
 Arsi Negele oder Negele Arsi in der Arsi-Zone
 Negele Boran im Borana-Gebiet

Siehe auch: 
 Nägele
 Negel